La Aurora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Aurora, Tamaulipas, Hidalgo, 
 La Aurora, Ocosingo, 
 La Aurora, Atoyac, 
 La Aurora, Sonora, 
 Puente Grande, Jalisco, Tonalá, 
 La Aurora, San Andrés Tuxtla, 
 La Aurora, Guanajuato, 
 La Aurora, Palenque, 
 La Aurora, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 La Aurora, Santa Cruz Zenzontepec, 
 La Aurora, Sochiapa, 
 La Aurora, Puebla, Hueyapan, 
 La Aurora, Yecuatla, 
 La Aurora, San Felipe Tejalápam, 
 La Aurora, Cotaxtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar